Тихоокеанский белобокий дельфин, или тихоокеанский дельфин (), — вид дельфиновых из рода Sagmatias. До ревизии 2019 года обычно классифицировался в составе рода короткоголовых дельфинов (Lagenorhynchus).

Внешний вид и строение 
Размеры и масса самок до 2,21 м и 100 кг, самцов — 2,3 м и 180 кг. Пропорциями и формой тела очень похож на атлантического белобокого дельфина. Верхняя часть туловища (за исключением двух продольных светлых полос), кончик морды, передние части плавников и хвостовые лопасти тёмные. Нижняя часть туловища (кромка хвостового стебля, брюхо, грудь, подбородок) белая. От грудного плавника идут два чёрных «ремня»: один к углу рта, другой до нижнего гребня хвостового стебля, служа границей между светлым брюхом и более тёмными боками. Очень редко встречаются особи-альбиносы.

Каждый зуб имеет диаметр от 4 до 5 мм. В верхней челюсти их 30—32 пары, в нижней 30—31 пара. Позвонков 74—75.

Распространение 
Населяют северную часть Тихого океана — от Курильских островов и Японии до западного побережья Северной Америки.

Питание 
Кормятся мелкой стайной рыбой и головоногими моллюсками.

Размножение 
Спариваются и приносят потомство летом.

Поведение 
Собираются в стада до тысячи особей. Активность дневная. Любят приближаться к судам. Выпрыгивают высоко из воды, проделывают в воздухе дуги. Эти дельфины реагируют не только на сигналы бедствия, подаваемые сородичами, но и на крики гринд, попавших в сети.

Тихоокеанский дельфин и человек 
Хорошо переносят неволю и поддаются дрессировке в океанариумах.

Примечания

Литература 
 Томилин А. Г. Китообразные фауны морей СССР — : Издательство Академии наук СССР, 1962. — С. 174—177.

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Млекопитающие Тихого океана
Животные, описанные в 1865 году